Тертишний — українське прізвище. Відомі носії:

 Тертишний Дмитро Валерійович (1976—1999) — російський та канадський хокеїст.
 Тертишний Олексій Вікторович (*1977) — російський хокеїст, правий нападник.
 Тертишний Петро Вакулович (1899—1997) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1943), генерал-лейтенант.
 Тертишний Сергій Вікторович (*1970) — російський хокеїст та тренер.

Українські прізвища